Agon Mehmeti – calciatore svedese naturalizzato albanese
 Anis Mehmeti – calciatore albanese
 Genc Mehmeti – ex calciatore svizzero